Produkt har flere betydninger:
 Produkt (marketing) – en genstand, som er til salg.
 Produkt (erhverv) – en vare eller ydelse.
 Produkt (økonomi) – en vare eller ydelse, som kan tilfredsstille et ønske eller et behov.
 Produkt (fabrikation) – en fabrikeret vare.
 Slutprodukt - et færdigt produkt, der endnu ikke er solgt til en slutbruger.
 Multiplikation – et produkt er resultatet af en multiplikation (matematik).
 Produkt (kemi) – betegnelsen for de dannede stoffer ved en kemisk reaktion.